Integripelta är ett släkte av mossdjur. Integripelta ingår i familjen Eurystomellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Integripelta